Місячник — книжка, журнал, періодичне видання, що виходять один раз на місяць
 Місячник — проміжок часу в 30 днів, призначений для якої-небудь роботи або проведення громадської кампанії
 Місячник — кріпак, який одержував місячину
 Місячник — стара українська назва адуляру
 Місячник, місяшник — застаріла назва лунатика

Див. також 
 Місяць
 Тижневик
 Щорічник

Примітки